Die MIM Britannia Unit Trusts British Open 1988 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1987/88, das vom 21. Februar bis 6. März in den Assembly Rooms in Derby stattgefunden hat. Nachdem der Farbenhersteller Dulux nach drei Ausgaben das Sponsoring eingestellt hatte, wurde in der vierten Ausgabe des Turniers die Investmentfirma MIM Britannia neuer Namensgeber.

Titelverteidiger Jimmy White schaffte es bis ins Viertelfinale, wo er knapp Stephen Hendry unterlag. Der Schotte marschierte durch bis ins Finale und schlug dort Mike Hallett mit 13:2. Es war das höchste Ergebnis in der Geschichte der British Open. Wenige Monate zuvor hatte Hendry zusammen mit Hallett noch die World Doubles Championship gewonnen. Der British-Open-Sieg war der dritte Einzeltitel für Hendry in dieser Saison.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Das Format blieb unverändert, insbesondere wurde das Best-of-25-Finale, das im Vorjahr eingeführt worden war, beibehalten.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Derby (Derbyshire)